Close Your Eyes – gruppo musicale statunitense
 Close Your Eyes – singolo di Bernice Petkere del 1933
 Close Your Eyes – album di Kurt Elling del 1995
 Close Your Eyes – album di Stacey Kent del 1997
 Close Your Eyes – EP dei Quietdrive del 2009
 Close Your Eyes – singolo di Michael Bublé del 2013
 Close Your Eyes – album di Ellie Drennan del 2015